Polymorphie (griechisch polymorphia „Vielgestaltigkeit“) steht für:

 Polymorphie (Materialwissenschaft), Modifikationen bei Mineralien und Werkstoffen
 das Auftreten einer Genvariante in einer Population, siehe Polymorphismus
 Polymorphie (Programmierung), ein Konzept der Programmierung

Polymorph steht für:
 Polymorph (Band), deutsche Death-Metal-Band
 Polymorph, ein Synthesizer der Firma Quasimidi
 polymorphe Computerviren, siehe Computervirus #Polymorphe Viren

Siehe auch: